De 18 dubbelparen met de hoogste world-ranking in de dubbel in week 24 van 2021 zijn automatisch geplaatst voor de eindronde. De overige 28 dubbelparen spelen, om zich te plaatsen voor de eindronde, eerst een kwalificatieronde. Hier plaatsen zich 14 dubbelparen.

De eindronde is een afvalsysteem met 18 + 14 = 32 dubbelparen. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld.
Zowel in de kwalificaties als in de eindronde is de partij gewonnen als er 3 sets zijn gewonnen.

Titelverdedigers en tweevoudig kampioenen Robert Gardos en Daniel Habesohn uit Oostenrijk werden uitgeschakeld in de derde ronde.

Geplaatste paren 
Plaatsing is gebaseerd op de ITTF World Ranking van week 24 van 2021. Geplaatste paren slaan de kwalificatie over.

De overige paren spelen eerst een kwalificatieronde. De winnaars daarvan plaatsen zich voor de eindronde.

Belgische en Nederlandse deelnemers 

Er waren geen Nederlandse deelnemers. De Belg Cédric Nuytinck won samen met zijn Poolse dubbelpartner Jakub Dyjas zilver. Andere Belgische deelnemers waren Robin Devos en het dubbelpaar Florent Lambiet / Martin Allegro.

Kwalificatie

Eindronde

Externe links 
  Seeding list
  World ranking

2020
Tafeltennis in 2020
Tafeltennis
Sportevenement in Warschau
Tafeltennis in Polen